Le terme Pont  peut désigner :
 Pont  de la rivière Tobique ;
 Pont  (Scherwiller).